El término Estado Libre hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Provincia del Estado Libre, en Sudáfrica

Estados soberanos o dependientes, hoy extintos o renombrados
 Estado Libre de Antioquia, una república suramericana ubicada al occidente de la actual Colombia.
 Estado Libre de Cartagena, una república suramericana ubicada al norte de la actual Colombia.
 Estado Libre de Costa Rica, una república centroamericana predecesora de la actual Costa Rica.
 Estado Libre de Cundinamarca, una república suramericana ubicada al centro de la actual Colombia.
 Estado Libre de Fiume, un pequeño estado independiente que existió en torno a la ciudad croata de Fiume (actual Rijeka).
 Estado Libre de Icaria, un estado libre griego formado tras la expulsión de las fuerzas otomanas de las islas de Icaria y Fourni Korseon.
 Estado Libre de Mariquita, una entidad federativa de las Provincias Unidas de la Nueva Granada.
 Estado Libre de Neiva, una entidad federativa de las Provincias Unidas de la Nueva Granada.
 Estado Libre de Orange, un estado independiente establecido en el sur de África, predecesor de la provincia de Estado Libre.
 Estado Libre de Trieste, un pequeño estado independiente que existió en torno a la ciudad italiana de Trieste.
 Estado Libre del Congo, un antiguo dominio colonial del rey belga Leopoldo II en África.
 Estado Libre del Istmo, antiguo estado centroamericano situado en el istmo de Panamá.
 Estado Libre Irlandés, país independiente situado en la isla de Irlanda.
 Estado Libre Islandés, estructura adoptada por el Parlamento de Islandia en la época medieval.

Antiguas entidades federales de Alemania, posteriores a la Primera Guerra Mundial
 Estado Libre de Anhalt
 Estado Libre de Brunswick
 Estado Libre de Lippe
 Estado Libre de Mecklemburgo-Strelitz
 Estado Libre de Mecklemburgo-Schwerin
 Estado Libre de Oldemburgo
 Estado Libre de Prusia
 Estado Libre de Schaumburg-Lippe
 Estado Libre de Waldeck-Pyrmont
 Estado Libre Popular de Wurtemberg

Otros usos
 Estado Libre Asociado, forma de gobierno de los territorios estadounidenses de Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte.
 Estado Libre o Freistaat, denominación oficial de las entidades federativas alemanas de Baviera, Sajonia y Turingia.
 Estado Libre y Soberano, denominación oficial de cada una de las 32 entidades federativas de México.
 Estado Libre, nombre dado a los entes federales de los Estados Unidos en los cuales la propiedad de esclavos no era legal.
 Proyecto Estado Libre, movimiento político originario de Nuevo Hampshire, Estados Unidos;
 República como sistema político.
 El estado de Maryland es apodado El Estado Libre como homenaje a las tradiciones de libertad política y religiosa del estado.

Enlaces externos
Federación de Estados Libres en África